Osceola Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Osceola Municipal Airport (Arkansas)
 Osceola Municipal Airport (Iowa)
 Osceola Municipal Airport (Missouri)